Por Enfield pode estar à procura de:

Localidades
Nos Estados Unidos
 Enfield (Carolina do Norte)
 Enfield (Illinois)
 Enfield (Nova Hampshire)
 Enfield (Connecticut)
 Enfield (Maine)
 Enfield (Nova Iorque)

Na Inglaterra
 Enfield

Desambiguações de topônimos